Adele Astaire – ballerina statunitense
 Fred Astaire – ballerino, attore, coreografo e cantante statunitense
 Simon Astaire – scrittore, agente di talenti e consulente britannico